San Leonardo de Yagüe är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Leonardo de Yagüe ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Leonardo de Yagüe är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. San Leonardo de Yagüe ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om San Leonardo de Yagüe. Runt San Leonardo de Yagüe är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. San Leonardo de Yagüe är det största samhället i trakten. I omgivningarna runt San Leonardo de Yagüe 

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Kastilien och Leon